Duryea ist der Familienname folgender Personen:

 Charles E. Duryea (1861–1938), US-amerikanischer Automobilpionier und -fabrikant
 Dan Duryea (1907–1968), US-amerikanischer Schauspieler
 James Frank Duryea (1869–1967), US-amerikanischer Automobilpionier und -fabrikant 
 Peter Duryea († 2013), US-amerikanischer Schauspieler

Duryea ist Markenname oder Bestandteil des Namens folgender Unternehmen:

 Duryea (Automarke), die erste US-amerikanische Automarke
 Duryea Motor Wagon Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Duryea Tricycle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Stevens-Duryea, eine weitere ehemalige US-amerikanische Automobilmarke
 Construction Liégeoise Automobile, ehemaliger belgischer Automobilhersteller mit Markennamen Duryea
 Duryea Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit Markennamen Duryea

Duryea ist außerdem

 der Name eines Ortes in den USA, siehe Duryea (Pennsylvania)